Соревнования по гребле на каноэ-одиночках среди мужчин на дистанции 1000 метров на первых Европейских играх проходили 14 и 15 июня. Приняли участие 14 спортсменов из 14 стран. Соревнования проходили в городе Мингечевир на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Кюр»

Победу в соревнованиях гребцов одержал чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне немецкий каноист Себастьян Брендель. Второе место занял чешский спортсмен Мартин Фукса, а третьим стал чемпион Игр в Пекине в этой дисциплине венгр Аттила Вайда.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд 
Из предварительного раунда в финал проходят по 3 лучших гребца из каждого заплыва, все остальные спортсмены проходят в полуфинал, где разыграют ещё три путёвки в решающий заплыв.

Заплыв 1

Заплыв 2

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Протоколы соревнований  на сайте всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ